

Vlakke bovenkanten 
 tafel (meubilair), een stuk meubilair
 tafel (religieus geschrift), zoals de Tien geboden
 tafelhouding, een yogahouding
 springtafel, een turntoestel
 gewente, een verhoogd groentebed

Overzichten 
Deze betekenissen zijn verouderd, vooral nog in gebruik in 'vaste' uitdrukkingen
 overzicht
illustratie
tabel
 tafels van vermenigvuldiging, een hulpmiddel om snel te kunnen vermenigvuldigen
 logaritmetafel
 sterftetafel
Tafel van ontmoeting, specifieke gebeden in het bahai-geloof

Personen 

Albert Tafel, een Duits arts, ontdekkingsreiziger en tibetoloog
 Julius Tafel, een elektrochemicus
Tristan Tafel, een Canadese freestyleskiër

Overige 
 Soera De Tafel, een hoofdstuk van de Koran
tafel-vergelijking, een wet uit de elektrochemie, genoemd naar Julius Tafel
tafel-diagram, diagram gebaseerd op de tafel-vergelijking
 bisschoppelijke tafel, een bestuurlijk orgaan dat de bezittingen van een bisdom beheerde
 Tafel (bier), een biermerk uit Namibië

Zie ook 
 Tabel